Trump International Hotel and Tower es el nombre asociado con una serie de rascacielos de condominios desarrollados por Donald Trump o partidos que tienen el derecho de usar el nombre de la franquicia. Estas propiedades generalmente son hotel condominio condominios residenciales y alojamientos. El de la ciudad de Nueva York fue completado en 1997. Otras propuestas, bajo construcción o construidas bajo el nombre Trump International Hotel and Tower incluyen:

 Trump International Hotel and Tower, Nueva York, Nueva York. 
 Trump International Hotel and Tower, Las Vegas, Nevada.
 Trump International Hotel and Tower, Chicago, Illinois. 
 Trump International Hotel and Tower, Toronto, Ontario.
 Trump International Hotel and Tower, Fort Lauderdale, FL.
 Trump International Hotel and Tower, Honolulu, Hawái. 
 Trump International Hotel and Tower, Nueva Orleans, Luisiana. 
 Trump International Hotel and Tower, SoHo Ciudad de Nueva York. 
 The Palm Trump International Hotel and Tower, Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
 Trump Ocean Club International Hotel and Tower, Panamá, Panamá. 

Propuestas abandonadas:
 Trump International Hotel & Residence, Phoenix, Arizona.

Véase también 
 Torre Trump (desambiguación)
 Trump Plaza

Enlaces externos 
 Skyscraperpage.com